Huls ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Huls (16. Jahrhundert), Titularbischof von Sebaste in Cilicia, Weihbischof in Bremen und Schwerin
 Maria C. P. Huls (* 1950), Bildhauerin der Konkreten Kunst

Huls bezeichnet:

 einen Ort in den Niederlanden, siehe Huls (Niederlande)

Siehe auch:
 Hulls
 Hüls
 Hulsius